Eugène Rouillard, journaliste et géographe québécois 
Jacques Rouillard, historien et professeur québécois. 
Jean-Sébastien Rouillard (1789 - 1852), peintre français.
Pierre Rouillard (1948-), historien et archéologue français.
Pierre Louis Rouillard (1820 - 1881), sculpteur français.
Gwendal Rouillard, député du Morbihan 
 Michelle Rouillard (1986-), top model colombienne

Homonymie de patronyme